

Geografia 
 Winterland – città della Divisione No. 2, Terranova e Labrador (Canada)

Musica 
 Winterland – album di Sarah Dawn Finer del 2010
 Winterland – raccolta della The Jimi Hendrix Experience del 2011

Altro 
 Winterland Ballroom, noto anche come Winterland Arena – locale per concerti di San Francisco (Stati Uniti d'America)